Cet article présente le bilan saison par saison de l'Union sportive Boulogne Côte d'Opale.

Palmarès 
 Championnat de France de Ligue 2
 Troisième : 2009

 Championnat de France national (D3)
 Vice-champion : 2007

 Championnat de France amateur Gr.A 
 Champion : 2001, 2005

 Champion de division d'honneur 
 Champion : 1926, 1983

 Coupe de France
 Demi-finaliste : 1937
 Quart de finaliste : 1929, 2005, 2010

Coupe de la Ligue
  de finale : 2011

Tableau saison par saison 
Résultats par saison de l'US Boulogne Côte d'Opale

 Autres coupes : Charles-Drago, Coupe de la Ligue ( et ), Charles-Drago, Coupe d'été
 Pour autres coupes : un - signifie qu'une coupe existe et que Boulogne n'y participe pas
 tandis qu'un Néant signifie qu'il n'existait pas d'autres coupes en dehors de la Coupe de France

Parcours en Coupe de France 
2004-2005 (CFA)
  tour : Villemomble Sports (CFA2) 0-4 US Boulogne CO
  tour : GS de Neuves-Maisons (DH)0-2 US Boulogne CO
  de finale : US Boulogne CO 1-0 US Avranches MSM (CFA2)
  de finale : US Boulogne CO 4-0 Blois F41 (CFA2)
  de finale : US Boulogne CO 3-2 FC Nantes (Ligue 1)
 Quarts de finale : US Boulogne CO 1-2 AJ Auxerre (Ligue 1)

2005-2006 (National)
  tour : USL Dunkerque (CFA) 0-2 US Boulogne CO
  tour : FC Templemars Vendeville (Dist.) 1-4 US Boulogne
  tour : Amiens SC (Ligue 2) 2-1 US Boulogne CO

2006-2007 (National)
  tour : CS Erquinghem (Rég.) 1-9 US Boulogne CO
 6èmetour : FC Santes (PE) 0-1 US Boulogne CO
  tour : FUSC Bois-Guillaume (CFA) 1-0 US Boulogne CO

2007-2008 (Ligue 2)
  tour : US Boulogne CO 1-0 Le Touquet AC (DHR)
  tour : FC Dieppois (CFA2) 4-5 US Boulogne CO
  de finale : SO Romorantin (National) 1-2 US Boulogne
  de finale : US Boulogne CO (Ligue 2) 1-2 Tours FC (National)

2008-2009 (Ligue 2)
  tour : Évreux AC (DH) 0-2 US Boulogne CO
  tour : US Boulogne CO 4-0 US Lesquin (CFA2) 4-0
  de finale : Chamois Niortais FC (National) 1-2 US Boulogne CO
  de finale : US Boulogne CO 3-1 SM Caen (Ligue 1)
  de finale : US Boulogne CO 0-2 Toulouse FC (Ligue 1)

2009-2010 (Ligue 1)
  de finale : FC Seclin (DHR) 1-4 US Boulogne CO
  de finale : SR Colmar (CFA) 1-2 US Boulogne CO
  de finale : US Boulogne CO 1-0 EA de Guingamp (Ligue 2)
 Quarts de finale : US de Quevilly (CFA) 3-1 US Boulogne CO

2010-2011 (Ligue 2)
  tour : US Boulogne CO 2-0 Pacy VEF (National)
  tour : US Boulogne CO 1-0 US Roye-Noyon (CFA2)
  de finale : US Boulogne CO 5-4 Amiens SC (National)
  de finale : US Boulogne CO 0-1 JA Drancy (CFA)

2011-2012 (L2)
  tour : ES Wasquehal (CFA2) 2-4 US Boulogne CO
  tour : Paris FC (National) 0-3 US Boulogne CO
  de finale : Limoges FC (CFA2) 1-0 US Boulogne CO

2012-2013 (National)
  tour : US Saint-Poloise (PH) 1-2 US Boulogne CO
  tour : AS Outreau (PHR) 0-1 US Boulogne CO
  tour : US Boulogne CO 2-1 JA Drancy (CFA)
  tour : Vitry FC ( Série) 0-3 US Boulogne CO
  de finale : US Boulogne CO 0-1 Toulouse FC (Ligue 1)

2013-2014 (National)
  tour : AO d'Hermies (Dist.) 0-7 US Boulogne CO
  tour : AS Bersee (Dist.) 2-5 US Boulogne CO
  tour : US Marquette (DH) 1-3 US Boulogne CO
  tour : SC Schiltigheim (CFA2) 0-1 US Boulogne CO
  de finale : US Boulogne CO 3-1 AS Beauvais Oise (CFA)
  de finale : US Boulogne CO 0-2 Stade Rennais FC (Ligne 1)

2014-2015 (National)
  tour : FC Servins Verdrel (Exc.) 1-4 US Boulogne CO
  tour : US Saint-Poloise (PH) 1-5 US Boulogne CO
  tour : US Boulogne CO 4-1 Calais RUFC (CFA)
  tour : Le Havre AC (Ligue 2) 0-2 US Boulogne CO
  de finale : US Boulogne CO 5-4 US Sarre-Union (CFA)
  de finale : US Boulogne CO 1-0 Grenoble F38 (CFA)
  de finale : US Boulogne CO 2-0 US Quevilly (CFA)
 Quarts de finale : US Boulogne CO 3-4 AS Saint-Étienne (Ligue 1)

2015-2016 (National)
  tour : FC Servins Verdrel (PHR) 1-7 US Boulogne CO
  tour : FC Seclin (DHR) 1-4 US Boulogne CO
  tour : Gonfreville ESM (CFA 2) 0-6 US Boulogne CO
  tour : Paris FC (Ligue 2) 1-3 US Boulogne CO
  de finale : US Saint-Omer (DH) 3-4 US Boulogne CO
  de finale : US Boulogne CO 1-3 FC Lorient (Ligue 1)

2016-2017 (National)
  tour : AS Raismes Vicoigne (DHR) 0-2 US Boulogne CO
  tour : USSM Loos-en-Gohelle (PH) 0-1 US Boulogne CO
  tour : Villeneuve-d'Ascq Métropole (DHR) 2-0 US Boulogne CO

2018-2019 (National)
  tour : SP de Saint-Quentin (Dist.) 0-3 US Boulogne CO
  tour : US des Mineurs (R1) 1-4 US Boulogne CO
  tour : Olympique Marcquois (National 3) 0-2 US Boulogne CO
  tour : US Boulogne CO 2-3 IC Croix Football (National 2)

2019-2020 (National)
  tour : US Bresloise (Dist.) 0-5 US Boulogne CO
  tour : AS Étaples (R2) 2-4 US Boulogne CO
  tour : RC Lens (Ligue 2) 3-1 US Boulogne CO

2020-2021 (National)
  tour : US Tourcoing (R1) 0-3 US Boulogne CO
  tour : Olympique Marcq-en-Barœul (National 3) 2-3 US Boulogne CO
  tour : US Boulogne CO 5-0 Lambres (R1)
  de finale : FC Loon-Plage (R1) 0-3 US Boulogne CO
  de finale : AS Beauvais-Oise (National 2) 0-2 US Boulogne CO
  de finale : Canet Roussillon Football Club (National 2) 1-0 US Boulogne CO

Parcours en Coupe de la Ligue 
2008-2009 (Ligue2)
 Premier Tour : US Boulogne CO 2-1 Tours (Ligue 2)
 Deuxième Tour : US Boulogne CO 4-1 Clermont Foot (Ligue 2)
 Troisième Tour : US Boulogne CO 1-3 OGC Nice (Ligue 1)

2009-2010 (Ligue 1)
  de Finale : US Boulogne CO 0-1 Paris SG (Ligue 1)

2010 2011 (Ligue 2)
 Premier Tour : US Boulogne CO 4-2 FC Nantes (Ligue 1)
 Deuxième Tour : Clermont Foot (Ligue 2) 2-3 US Boulogne CO
  De Finale : US Boulogne CO 2-1 Toulouse FC (Ligue 1)
  De Finale : Valenciennes (Ligue 1) 4-0 US Boulogne CO

2011-2012 (Ligue 2)
 Premier Tour : US Boulogne CO 3-0 RC Strasbourg (Ligue 1) (Sur tapis vert)
 Deuxième Tour : US Boulogne CO 1-2 CS Sedan (Ligue 2)

Notes, références et sources

Notes

Références

Sources 
 Historique en championnat de Boulogne depuis 1949
 Historique du parcours en coupe de France de Boulogne depuis 1946 
 Fiche de Boulogne

Boulogne
Union Sportive Boulogne Côte d'Opale